Stagioni di Monster High